Джахш ( — «Лошак», «Мул», «Ослик») — арабское имя, несколько раз встречается в хадисах среди современников пророка Мухаммеда. Среди имён библейских персонажей имя «Джахш» может быть семантически сопоставлено с именем Сихемского князя Еммор ( — «Осёл»).

Персоналии
  — сподвижник пророка Мухаммада.
 Абдуллах ибн Джахш — сподвижник пророка Мухаммада.
 Зайнаб бинт Джахш — одна из жен пророка Мухаммада.

Примечания 

Арабские имена